Evelyn Waugh – angielski pisarz
 Mark Waugh – australijski krykiecista, bliźniak Steve'a Waugh
 Steve Waugh – australijski krykiecista, bliźniak Marka Waugh
 Sylvia Waugh – brytyjska pisarka